Smalegga (norwegisch für Schmaler Grat) steht für:

 Smalegga Ridge, Gebirgskamm im Gebirge Sør Rondane im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Smalegga Spur, Felssporn in der Orvinfjella im Königin-Maud-Land, Antarktika